If You Leave Me Now – canzone/singolo dei Chicago del 1976
If You Leave Me Now alias If You Leave Me Now (And Other Hits) – album dei Chicago del 1982/1983
If You Leave Me Now – canzone/singolo di Mónica Naranjo del 2000
If You Leave Me Now – album di cover di Marti Webb del 1999
If You Leave Me Now – brano musicale di Charlie Puth del 2018